Пуэ́нтес-Вье́хас (, «Старые Мосты»)  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Норте.

История 
Был образован в 1975 году путём слияния трёх муниципалитетов — Манхирон (Manjirón), Паредес-де-Буйтраго (Paredes de Buitrago) и Серрада-де-ла-Фуэнте (Serrada de la Fuente). Новообразованный муниципалитет был назван по имени близлежащего водохранилища Пуэнтес-Вьехас.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Мадрида